Ростовский колледж культуры — учебное заведение в городе Ростове-на-Дону.

История 
В 1948 году в Ростове-на-Дону открылась культурно-просветительная школа. Это было учебное заведение, которое специализировалось на выпуске клубных работников. Культурно-просветительская школа была создана на базе библиотеки им. А. С. Пушкина. В 1961 году учебное заведение объединили с библиотечным техникумом, и переименовали в культурно-просветительское училище. Здесь, одновременно с подготовкой библиотечных специалистов, стали готовить работников хорового, оркестрового, хореографического и режиссёрского направлений.

В 1987 году (по другим данным в 1989 году) учебное заведение переименовали в Ростовское училище культуры.

За годы работы у училища появилось около 28 тысяч выпускников, среди которых есть имена народных и заслуженных артистов.
В 2006 году учебное заведение получило статус колледжа, а в 2008 году отметило юбилей со дня работы. За это время было подготовлено не меньше 30 тысяч выпускников, которые заняты в культурной отрасли.

Полное название — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области «Ростовский колледж культуры».

С тех пор здесь готовят библиотекарей и клубных работников хореографической, хоровой, оркестровой и режиссёрской специализаций.

Известные выпускники 
 Алексей Котляров — солист Государственного концертного оркестра духовых инструментов им. Еджика. Солист джазового оркестра имени Кима Назаретова. Преподаватель Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова.
 Галина Соловьева (Мисла) — выпускница 2001 года, занимает должность председателя Областного совета Ростовской региональной детско-юношеской общественной организации «Содружество детей и молодёжи Дона».
 Александра Богданова — выпускница 2003 года, артистка Московского драматического театра «Модерн».
 Михаил Александрович Баланов — выпускник 1980 года, директор продюсерского центра «Дон». Автор и ведущий телевизионной программы «Ростов на лазерном диске».
 Елизавета Мислер — заслуженная артистка Российской Федерации. Выпускница 1996 года по специальности «Артист балета». Прима-балерина Ростовского Государственного музыкального театра.
 Александра Кузьменко — кинопродюсер, генеральный продюсер и создатель киностудии «The Eugene Film» в Санкт-Петербурге. Выпускница 2018 года по направлению «Театральное творчество»

Ссылки 
 Ростовский колледж культуры//Министерство культуры Ростовской области
 История колледжа

Примечания 

Ростовский колледж культуры